11-я бригада лёгкой кавалерии () — формирование лёгкой кавалерии (соединение, бригада) французской армии.

Командиры бригады 

 бригадный генерал Франсуа Герен д’Этокиньи (6 марта 1804 — 11 сентября 1805)
 дивизионный генерал Жан Лакост-Дювивье (11 сентября 1805 — 21 ноября 1807)
 бригадный генерал Жозеф Пажес (январь 1809 — 16 апреля 1809)
 бригадный генерал Сигизмон-Фредерик де Беркейм (21 июля 1809 — 22 сентября 1809)
 бригадный генерал Пьер Готрен (21 октября 1809 — 11 ноября 1812)

Подчинение и номер бригады 

 бригада лёгкой кавалерии лагеря в Утрехте Армии Берегов Океана (6 марта 1804 года);
 бригада лёгкой кавалерии 2-го армейского корпуса Великой Армии (29 августа 1805 года);
 бригада лёгкой кавалерии Армии Италии (27 декабря 1805 года);
 10-я бригада лёгкой кавалерии Армии Италии (21 июля 1809 года);
 11-я бригада лёгкой кавалерии 3-й дивизии лёгкой кавалерии 3-й кавалерийский корпус Великой Армии (15 февраля 1812 года).

Организация и численность бригады 
На 25 сентября 1805 года:

 командир бригады — дивизионный генерал Жан Лакост-Дювивье
 начальник штаба — полковник штаба Дюгоммье
 6-й гусарский полк (3 эскадрона, 315 человек, командир — полковник Клод Пажоль)
 8-й конно-егерский полк (4 эскадрона, 594 человека, командир — полковник Жан-Батист Кюрто)
 командир батавской бригады — генерал-майор Кайта
 батавские драгуны (2 эскадрона, 424 человека, командир — полковник Бо)
 батавские гусары (2 эскадрона, 374 человека, командир — полковник Хинюбер)
 Всего: 11 эскадронов, 1907 человек, 2 орудия.

На 1 апреля 1809 года:

 командир бригады — бригадный генерал Жозеф Пажес
 6-й гусарский полк (командир — полковник Луи Валлен)
 8-й конно-егерский полк (командир — полковник Жан-Батист Кюрто)

На 1 июля 1812 года:

 командир бригады — бригадный генерал Пьер Готрен
 6-й гусарский полк (3 эскадрона, 625 человек, командир — полковник Луи Валлен)
 8-й конно-егерский полк (4 эскадрона, 556 человек, командир — полковник Эдмон де Талейран-Перигор)
 Всего: 7 эскадронов, около 1183 человека

Примечания

Литература 

 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5

Ссылки 

 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год»
 3-я дивизия лёгкой кавалерии на сайте Руниверс

Наполеоновская армия
Отечественная война 1812 года
Бригады Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1804 году